

Geografia
Barun – città nel distretto di Aurangabad
Barun – fiume del Nepal
Barun – villaggio nel distretto rurale di Qaleh Darrehsi
Barun Napara – villaggio in Polba Dadpur

Persone
Barun De – storico indiano
Barun Chanda – professionista pubblicitario, attore e autore bengalese indiano
Barun Mukherjee – direttore della fotografia indiano
Barun Sobti – attore indiano
Katarina Barun – pallavolista croata